Saint-Chamond (grad), grad u francuskoj pokrajni Loire
 Saint-Chamond (tenk), francuski tenk tijekom Prvog svjetskog rata
 Saint-Chamond-Mondragón, top kalibra 75 mm